Mariampol – miasto na Litwie
 Mariampol – miasteczko na Litwie na Wileńszczyźnie, okręg wileński, rejon wileński, siedziba starostwa Mariampol
 Mariampol – gmina na Litwie

 Mariampol – wieś na Ukrainie, w obw. iwanofrankowskim, w rejonie halickim, dawne miasto Marjampol

Polska

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Mariampol – część miasta także jedno z osiedli Bydgoszczy
 Mariampol – część miasta także jedno z osiedli Żyrardowa
 Mariampol – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska
 Mariampol – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą
 Mariampol – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż
 Mariampol – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew
 Mariampol – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Jaktorów
 Mariampol – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Mariampol – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Mariampol – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kościelec
 Mariampol – część wsi Puszcza w woj. lubelskim	w pow. chełmskim w gminie Żmudź
 Mariampol – część wsi Wola Przewłocka w woj. lubelskim w pow. parczewskim w gminie Parczew

Administracja 
 Mariampol – dawna gromada
 Mariampol – dawna gmina wiejska istniejąca do 1949 roku

Miejscowości na Białorusi 
 Mariampol – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Konwaliszki, przy granicy z Litwą
 Mariampol – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki
 Mariampol – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki
 Mariampol – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka
 Mariampol – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody
 Mariampol – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja
 Mariampol – dawna osada wojskowa w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Krupole
 Mariampol – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda
 Mariampol – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze
 Mariampol – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Zobacz też 
 Mariampole – wieś w województwie mazowieckim